13 & God é uma grupo colaborativo americano e alemão de hip hop underground e música eletrônica formado pelas bandas alemã The Notwist e estadunidense Themselves. O grupo trabalha com as gravadoras anticon (gravadora da Themselves) e Alien Transitor (da The Notwist). 

O nome da banda é baseado no conceito dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, formando um grupo de 13 membros mortais que estão perto de Deus.

De acordo com um anúncio recente feito por Doseone, a produção de um novo álbum do grupo irá iniciar assim que The Notwist terminar sua última gravação.

Discografia 
 Untitled (2008 - anticon.)
 Live In Japan (2008 - anticon.)
 13 & God (2005 - anticon.)
 Men Of Station EP (2005 - anticon.)
 Into The Trees - Single limitadamente lançado

Ligações externas
 13 & God na anticon. records
 Myspace oficial

Grupos de hip hop